Алекса́ндров — русская фамилия, образованная от имени Александр, имеет женскую форму Александрова; также топоним. В Списке общерусских фамилий занимает 88-е место.

Известные носители

А 
 Александров, Авраам Яковлевич (1915—1983) — советский учёный в области теории прочности, математик и механик.
 Александров, Алан Борисович (1980—2004) — казахстанский хоккеист.
 
 
 
 
 Александров, Аркадий Борисович (1898—1937) — советский учёный.
 Александров, Архип Терентьевич (1921—1985) — советский чувашский драматург.
 Александров, Аршак Семёнович (1881—1957) — революционер, советский партийный деятель.

Б

В 
 
 Александров, Валентин Варухович — русский генерал.
 
 Александров, Вениамин Вениаминович (1937—1991) — советский хоккеист, олимпийский чемпион.
 
 Александров, Вильям Александрович (1927—2009) — советский и израильский писатель и журналист.
 
 Александров, Всеволод Юрьевич (1936—2010) — советский и российский художник.

Г 
 
 
 Александров, Глеб Владимирович (1919—2014) — советский и российский учёный в области динамики, управления и безопасности полёта самолётов, лауреат Ленинской и Государственной премий.

Д 
 
 Александров, Денислав (род. 1997) — болгарский футболист.
 Александров, Димитр Райчев (в монашестве Каллиник; 1931—2016) — архиерей Болгарской православной церкви, митрополит Врачанский.
 Александров, Диомид Александрович (1849—1925) — русский рабочий, революционер.

Е 
 
 Александров, Елисей Тихонович (1890—1965) — советский якутский врач. Отличник здравоохранения СССР, заслуженный врач Якутской АССР и РСФСР.
 Александров, Ефимиан Борисович (род. 1960) — российский певец, артист, режиссёр. Заслуженный артист России.

И 
 
 
 Александров, Илларион Иосифович — лекарь, доктор медицины, действительный статский советник.
 
 Александров, Иоанн (в монашестве Иона; 1837—1912) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию), епископ Калужский и Смоленский.

К 
 
 Александров, Константин Владимирович (1920—1987) — советский яхтсмен, участник 4 Олимпийских игр (1952, 1956, 1964, 1968).
 Александров, Константин Иванович (1912—1981) — советский дипломат.

Л 
 
 Александров, Леонтий Петрович (1857—1929) — детский хирург.

М 
 Александров, Максим Леонидович (род. 1939) — член-корреспондент АН СССР (1987), член-корреспондент РАН (1991).
 Александров, Матвей Алексеевич (1798 — около 1860) — русский поэт и прозаик.
 Александров, Матфей Иванович (1872—1921) — священник Русской православной церкви, священномученик.

Н 
 Александров, Назарий Александрович (1932—2020) — марийский деятель здравоохранения, педагог, писатель.

П

Р 
 Александров, Роман Александрович (род. 1976) — казахстанский журналист, ведущий телевизионных и радио программ, продюсер, шоумен.
 Александров, Румен (1960) — болгарский тяжелоатлет.

С 
 Александров, Самуил Наумович (1919—1981) — советский радиобиолог.
 
 Александров, Серафим Николаевич (1907—1982) — театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР (1957).

Т 
 Александров, Тодор (1881—1924) — болгарский революционер и политический деятель, руководитель ВМРО в 1919—1924 гг.

Ф 
 
 Александров, Филипп Григорьевич (1907—1943) — удмуртский детский поэт и педагог, член СП СССР (1939).

Ю

Я 
 Александров, Ярослав Павлович (1925—1988) — советский скрипач, народный артист РСФСР.

Двойные фамилии 
 Александров-Агентов, Андрей Михайлович (1918—1993) — советский партийный деятель, дипломат.
 Александров-Ридли, Эван (род. 1994) — литовский футболист.
 Александров-Уважный, Михаил Павлович (1758—1813) — русский скульптор.



Населённые пункты

Белоруссия 
 Александров — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.
 Александров — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Александров — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.
 Александров — посёлок в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Александров — город во Владимирской области, административный центр Александровского района.
 Александров — хутор в Морозовском районе Ростовской области.
 Александров — посёлок в Корсаковском районе Орловской области.
 Александров — одно из прежних названий села Александровского, административного центра Александровского района Ставропольского края.

Железнодорожные станции 
 Александров-1 — узловая железнодорожная станция Ярославского направления и Большого кольца МЖД в г. Александрове Владимирской области.
 Александров-2 — узловая железнодорожная станция Большого кольца МЖД в г. Александрове Владимирской области.

См. также 

 
 Александров Гай
 
 
 
 
 
 
 

 Александров-Пограничный или Александрово — название польского города Александрув-Куявский с 1879 по 1919 год.
 Спасательный конец Александрова

Примечания